Sasserides ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, nordöstlich des Kraters Tycho und südlich des kleineren Kraters Ball.
Der Krater hat zwar einen Durchmesser von über 80 Kilometern, wegen der stark Erosion und Überlagerung des Kraterrandes ist er aber nur schlecht auszumachen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem dänischen Astronomen und Arzt Gellius Sascerides offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Sasserides auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)